GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (тяжёлый боеприпас воздушного взрыва; MOAB, распространённый бэкроним: Mother Of All Bombs — «мать всех бомб») — американская фугасная авиационная бомба, созданная в 2002—2003 годах. MOAB продолжает оставаться одной из самых больших авиабомб, оснащённой системой спутникового наведения.

В арсенале США имеется 14 единиц MOAB.

История создания 
В середине 2002 года в исследовательскую лабораторию ВВС США () поступил заказ на усовершенствование бомбы BLU-82, в частности, на оснащение её системой спутникового наведения, что заставило также улучшить аэродинамические качества боеприпаса. 
Уже к марту 2003 года новая бомба была готова. 
7 марта был осуществлен первый самостоятельный полёт MOAB без боевой части. 
11 марта MOAB была испытана на полигоне базы ВВС  во Флориде, второе испытание прошло там же 22 ноября.

Технические характеристики 

По характеру поражающего воздействия МОАВ — это фугасная авиабомба. MOAB имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 тонны, из которых 8,4 приходится на взрывчатое вещество австралийского производства H-6 — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка — которое мощнее чистого тротила в 1,35 раза. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

MOAB снабжена системой наведения KMU-593/B, включающей в себя системы инерциальной и спутниковой навигации.

Во время испытаний бомба сбрасывалась с транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules. Внутри самолёта MOAB устанавливается на платформе, которая вместе с бомбой вытягивается через люк с помощью парашюта. Затем MOAB быстро, чтобы не потерять скорость, открепляется от платформы и парашюта, после чего начинает самостоятельное наведение на цель.

Боевое применение 
Одна бомба этого типа была в своё время отправлена в Ирак, но ни разу не использовались там в ходе военных действий.

Впервые в ходе военных действий бомба была сброшена на комплекс тоннелей, используемых боевиками «Исламского государства» (ИГ) 13 апреля 2017 года в Афганистане (в районе Ачин в провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном). По данным министерства обороны Афганистана, в результате удара было уничтожено «важное убежище ИГ и расположенный на большой глубине комплекс тоннелей». Число боевиков, уничтоженных в результате атаки, достигло 90 человек, мирные жители не пострадали. Сами террористы заявили, что пострадавших от взрыва нет.

См. также 
 BLU-82

Примечания

Ссылки 

 GBU-43/B «Mother Of All Bombs» MOAB — Massive Ordnance Air Blast Bomb // Global Security
 Enter MOAB // National Review, March 12, 2003 
 Photo Essay “Mother of All Bombs” // National Review, april 2017 

Управляемые авиационные бомбы США
Появились в 2002 году в США